
Бои в весовой категории до 48 килограмм на чемпионате мира проходили с 6 по 13 мая 1995 года. На первой стадии соревнований было проведено 9 предварительных боёв (неполная 1/16 финала). Всего в данной весовой категории было заявлено 25 спортсменов.

Отборочные поединки (1/16 финала)

Финальная часть

Ссылки 

 

Чемпионат мира по боксу 1995